Montesquieu puede referirse a: 

 Montesquieu (1689-1755), filósofo ilustrado francés.
 
 Montesquieu, comuna francesa situada en el departamento de Hérault.
 Montesquieu, comuna francesa situada en el departamento de Lot y Garona.
 Montesquieu, comuna francesa situada en el departamento de Tarn y Garona.